Het ATP-toernooi van Buenos Aires (met de officiële naam Argentina Open) werd gespeeld van 16 tot en met 22 februari 2004. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Buenos Aires Lawn Tennis Club in de Argentijnse stad Buenos Aires.

Het toernooi van 2004 trok 59.520 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Buenos Aires
ATP-toernooi van Buenos Aires